The Savages, épisode de Doctor Who diffusé en 1966 ;
 The Savages, en français La Famille Savage, film de Tamara Jenkins sorti en 2007 ;
 The Savages, groupe de rock britannique.

Articles connexes 
 
 The Savage Poetry, album d'Edguy
 The Savage Rose, groupe de rock danois